Se han propuesto muchos términos diferentes para las características de la corona dental en mamíferos .

Nomenclatura 
Las estructuras dentro de los molares reciben diferentes nombres según su posición y morfología. Esta nomenclatura fue desarrollada por Henry Fairfield Osborn en relación con la teoría tritubercular en 1907 y es, aunque con muchas variaciones, la que continúa hoy.    Los nombres de la topografía dental se refieren a hipótesis particulares sobre la evolución de los dientes que actualmente no están vigentes. Otras teorías que iban acompañadas de sus propias nomenclaturas son la teoría cingular de Harrison Allen (1894), la teoría polibúnica de Charles Immanuel Forsyth Major (1893), la teoría de la concrescencia de Albert Gaudry (1878), la teoría plexodonta de Florentino Ameghino (1884), la teoría de fusión de los gérmenes dentarios de Louis Bolk (1921).

Prefijos y Sufijos 
 El sufijo "-cono/ -cónido" (molar superior/molar inferior) se agrega a las cúspides principales: Paracono, Metacono, Protocono e Hipocono en el molar superior, y Paracónido, Metacónido, Protocónido, Hipocónido y Entocónido en el molar inferior. Este nombre se usa para los molares bunodontes y selenodontes, es decir, tanto para cúspides parecidas a pilares "bunos" como para cúspides con forma de media luna, "selenos".
 El sufijo "-conulo / -conúlido " (molar superior / molar inferior) se agrega a las cúspides secundarias. Por ejemplo, Metaconulo, Hipoconúlido.
 El sufijo "-stilo / -stílido" (molar superior / molar inferior) se agrega a las cúspides periféricas que se encuentran en las cornisas o cíngulos del diente. Estas cúspides se nombran tradicionalmente según su proximidad a las cúspides principales, aunque algunos anatomistas prefieren nombrarlas según su posición en el diente.
 El sufijo "-lofo/-lófido" (molar superior / molar inferior) se agrega a las crestas que unen las cúspides. Incluyen en el nombre de una de las cúspides involucradas. Por ejemplo, el hipolófido es la cresta que une el hipoconido con el entoconido. Estas crestas a menudo tienen crestas secundarias: las crestas secundarias del ectolofo se llaman crista; antecrochet a las del protolofo, y crochet a las del metalofo.
 El sufijo " -crista / -crístida " (molar superior / molar inferior) se utiliza para las crestas que salen de las cúspides pero no  conectan con otras cúspides. También se usa para nombrar los bordes de los selenos.
 A las estructuras en la parte lingual del molar, a menudo se agrega el prefijo " ento- " ("interno"), mientras que las de la parte labial se agregan al prefijo " ecto- " ("externo"). la parte mesial del molar a menudo se agrega el prefijo " pre-" (de "anterior") mientras que los de la parte distal se agregan al prefijo " post- " ("posterior"). La parte mesial es la que está hacia los incisivos.
 El sufijo " -flexo/ -fléxido" (molar superior / molar inferior) se utiliza para los valles abiertos en las superficies oclusales de los molares hipsodontes. Cuando estos valles están encerrados, se denominan fosetas / fosétidas (molar superior / molar inferior). A veces se usan también para los pliegues de los dientes, aunque el nombre propio de los pliegues es sulcus ( pl. Sulci).
 Los prefijos para las cúspides " para- ", " meta- ", " proto- ", " hipo- ", etc., están relacionados con la sucesión y posición de las cúspides según la antigua teoría tritubercular de la evolución de los molares de Cope y Osborn. Aunque esta teoría ha perdido su validez, continúan usando los nombres para la descripción de los molares. El prefijo "proto" se refería a la cúspide original que sería homóloga al diente de una sola cúspide según Osborn, y sería la primera cúspide que aparece no solo en evolución sino también en desarrollo. Esto fue criticado tempranamente por estudios de embriología donde se demostró que la primera cúspide en el desarrollo embrionario de los molares superiores era el paracono. Más tarde se demostró que la primera cúspide en aparecer es variable y que la primera cúspide que aparecía en la ontogenia no estaría relacionada con la evolución del diente.

Algunos nombres particulares 

 Crista obliqua: en la terminología primatológica se refiere a una cresta que surge del protocono hacia el metacono en el molar superior, muchas veces uniéndolos. Sin embargo en la anatomía de ungulados, la crista oblicua se refiere a la cresta mesial del hipocónido en el molar inferior (prehipocrística en algunos trabajos).

 Hipocono y pseudohipocono: el nombre "hipocono" se refiere a una cúspide lingual posterior en el molar superior de mamíferos omnívoros y herbívoros. El hipocono aumenta la superficie de molienda del molar y su eficacia. Se ha desarrollado al menos veinte veces independientes en distintos grupos de mamíferos y de distintas maneras.  Estrictamente el nombre "hipocono" se refiere a aquella cúspide surgida del cíngulo posterior del diente, y algunos autores prefieren el término "pseudohipocono" para aquellas que se presentan en la misma posición pero tienen otros orígenes evolutivos.

 Tubérculo de Carabelli (o protostilo): es una cúspide accesoria en lado lingual (interno) del molar superior.
 Deuterócono: se llama así a la cúspide lingual (interna) de los premolares.
 Algunas nomenclaturas de mamíferos ungulados fósiles utilizan "hipolófido" para el seleno labial del molar inferior ("hipocónico" según Osborn) y "entolófido" para el lófido entre el hipocónido y el entocónico (equivalente al hipolófido de Osborn).

Galería de imágenes

Véase también 

 Diente molar 
 Cúspide

Referencias 

Anatomía de los mamíferos
Wikipedia:Páginas con traducciones sin revisar